Olaszország
Berzo Demo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Berzo Inferiore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében 
Berzo San Fermo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében